Верне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 140 км на південний схід від Орлеана, 45 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 195,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верне на сайті французького Національного інституту географії
 Верне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер